Gwardia Narodowa (powstanie listopadowe) z powstania listopadowego
 Gwardia Narodowa (Arabia Saudyjska)
 Gwardia Narodowa (Bułgaria) – Jednostki Gwardii Narodowej w Bułgarii 
 Gwardia Narodowa (Brazylia)
 Gwardia Narodowa (Cypr) – Grecko-Cypryjska Gwardia Narodowa, (gr.) Εθνική Φρουρά
 Gwardia Narodowa (El Salvador)
 Gwardia Narodowa (Francja) (1789–1872) – (fr.) la Garde nationale
 Gwardia Narodowa (Galicja)
 Gwardia Narodowa (Irak)
 Gwardia Narodowa (Meksyk) 
 Gwardia Narodowa (Nikaragua) (1925–1979)
 Gwardia Narodowa (Polska)
 Gwardia Narodowa (Portoryko)
 Gwardia Narodowa (Sri Lanka)
 Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych – (ang.) US National Guard
 Gwardia Narodowa Ukrainy
 Gwardia Narodowa (Wenezuela) – (hiszp.) Fuerzas Armadas de Cooperación
 Republikańska Gwardia Narodowa w Portugalii – (por.) Guarda Nacional Republicana
 Republikańska Gwardia Narodowa we Włoszech (1943–1945) – (wł.) Guardia Nazionale Repubblicana

Zobacz też 
 gwardia
 żandarmeria
 policja wojskowa